Джорджина Кэмпбелл (; род. 12 июня 1992, Мейдстон, Кент, Англия) — британская актриса.

Карьера 
Родилась в графстве Кент, в семье белой британской матери и чёрного британского отца.

Наиболее известна своим участием в сериалах «» и «». В 2015 году получила премию BAFTA TV за лучшую женскую роль.

Также снимается в сериале «», где играет роль Жасмин. Первая серия вышла в эфир в ноябре 2015 года на Sky1. Также исполнила главную роль в мини-сериале «Споткнулся» (2015).

Исполнила главную роль в эпизоде «Повесь диджея» сериала «Чёрное зеркало».

Фильмография

Примечания

Ссылки